|-
| 131201 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131202 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131203 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131204 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131205 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131206 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131207 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131208 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131209 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131210 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131211 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131212 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131213 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131214 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131215 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131216 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131217 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131218 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131219 - || || 21 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131220 - || || 22 de febrer, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131221 - || || 22 de febrer, 2001 || Nogales || Tenagra II
|-
| 131222 - || || 22 de febrer, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131223 - || || 20 de febrer, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131224 - || || 19 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131225 - || || 19 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131226 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131227 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131228 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131229 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131230 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131231 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131232 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131233 - || || 16 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131234 - || || 22 de febrer, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131235 - || || 17 de febrer, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131236 - || 2001 ER || 4 de març, 2001 || Oaxaca || J. M. Roe
|-
| 131237 - || || 1 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131238 - || || 1 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131239 - || || 1 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131240 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131241 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131242 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131243 - || || 15 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131244 - || 2001 FD || 18 de març, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 131245 - || || 16 de març, 2001 || Junk Bond || D. Healy
|-
| 131246 - || || 16 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131247 - || || 19 de març, 2001 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 131248 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131249 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131250 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131251 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131252 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131253 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131254 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131255 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131256 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131257 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131258 - || || 20 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 131259 - || || 20 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 131260 - || || 17 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131261 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131262 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131263 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131264 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131265 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131266 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131267 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131268 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131269 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131270 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131271 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131272 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131273 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131274 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131275 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131276 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131277 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131278 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131279 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131280 - || || 23 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131281 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131282 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131283 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131284 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131285 - || || 18 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131286 - || || 18 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131287 - || || 18 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131288 - || || 18 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131289 - || || 18 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131290 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131291 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131292 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131293 - || || 18 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 131294 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131295 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131296 - || || 23 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 131297 - || || 29 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131298 - || || 29 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131299 - || || 30 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131300 - || || 20 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
1